Segundo Leonardo Pérez López (Buriz, Guitiriz, Lugo, 8 de diciembre de 1948) es un teólogo español.

Fue Presidente de la Real y Pontificia Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo, director de su revista Rudesindus y miembro del Consejo de Redacción de la Revista Corintios XIII de Cáritas Española.

Catedrático de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y Director del Centro Agregado Teológico de Santiago de Compostela, dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca, también es miembro del Instituto de Estudios Viveirenses y de la Asociación Gallega de Historiadores (La Coruña).

También fue Deán de la SAMI Catedral Basílica de Santiago de Compostela y presidente de la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago.

Obras 
 La Iglesia de Galicia en los Sínodos Pretridentinos (1215-1563) (1983)

Enlaces externos 
 Ficha en galegos.info

Nacidos en Guitiriz
Teólogos de España
Profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca